Partit Popular Gallec, partit polític històric de Galícia
 PPG Industries (de les sigles en anglès Pittsburgh Plate Glass), empresa química multinacional amb seu a Pittsburgh (EUA)
 PPG Place, gratacel de Pittsburgh (EUA)
 Palm Products GmbH, fabricant de sintetitzadors musicals alemany
 Polipropilenglicol, un polímer sintètic